Ettore Borgetti – calciatore italiano
 Jared Borgetti – ex calciatore messicano
 Biblioteca comunale Mozzi Borgetti – biblioteca comunale di Macerata